Кро́тков, Никола́й Васи́льевич:
 Кротков, Николай Васильевич (в монашестве Никодим; 1868—1938) — архиепископ Костромской и Галичский.
 Кротков, Николай Васильевич (1875—1942) — военный моряк.